In 1907/08 werd het zevende voetbalkampioenschap van Noordwest-Saksen gespeeld, dat georganiseerd werd door de Midden-Duitse voetbalbond. Wacker Leipzig werd kampioen en plaatste zich voor de Midden-Duitse eindronde. In de halve finale versloeg de club Hallescher FC 1896 en in de finale Magdeburger FC Viktoria 1896 met 3-2 na verlengingen. Hierdoor plaatste de club zich ook voor de eindronde om de Duitse landstitel, waar de club in de halve finale verloor van Berliner TuFC Viktoria 1889. 

Om het verlies van de clubs uit Halle op te vangen, die naar de competitie uit de gouw Saale verhuisd waren, werden er nog vijf clubs uit Leipzig toegelaten en werd de competitie in twee groepen verdeeld. Beide groepswinnaars namen het tegen elkaar op om de titel.

1. Klasse

Groep A

 Play-off voor finale

Groep B

(1): VfR Leipzig trok op 12-1-08 zijn team terug, resterende wedstrijden werden als een nederlaag geteld.

Finale

2. Klasse

Groep A

Groep B

Degradatie play-off
De winnaar blijft in de hoogste klasse, de verliezer speelt nog een play-off tegen een tweedeklasser.

Promotie/degradatie play-off

Externe links
 Leipziger Fussballverband
  Euroleagues

Noordwest-Saksisch voetbalkampioenschap
Duits competitievoetbal 1907/08